Мальтийская Премьер Лига 1999/2000 () — 85-й сезон чемпионата Мальты по футболу. Он начался 24 августа 1999 года и закончился 30 апреля 2000 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1999/2000
Мальта
Мальта
1999 год на Мальте
2000 год на Мальте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000